Tân Trung (An Giang), een xã in het district Phú Tân, provincie An Giang, Vietnam.
 Tân Trung (Bắc Giang), een xã in het district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Tân Trung (Bến Tre), een xã in het district Mỏ Cày, provincie Bến Tre, Vietnam.
 Tân Trung (Cà Mau), een xã in het district Đầm Dơi, provincie Cà Mau, Vietnam.
 Tân Trung (Bắc Giang), een xã in thị xã Gò Công, provincie Tiền Giang, Vietnam.